Библейские имена собственные, начинающиеся с буквы Х, — предмет изучения библейской ономастики (ономатологии), отрасли библеистики, изучающей упоминаемые в Библии собственные имена персоналий, теофорные имена, а также названия городов, местностей и пр.. В список включены имена: привычные для еврейского читателя Ветхого Завета — согласно ЕЭБЕ, привычные для русского читателя Синодального перевода — согласно БЭАН; а также свойственный библейским именам символический смысл.

Ха~ 
{| class="standard sortable"
|-
!Википедия || ЕЭБЕ || БЭАН || Смысл имени согласно БЭАН и ЕЭБЕ || Строка Библии
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хабайя || Хабаия || Хабайя (Ховаия; Овдий) ||Иегова зашита ||
|-
| Аввакум (пророк) || Хабаккук || Аввакум ||обнимающий ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хаббон ||   || Хаббон || [город] замок, укрепление ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хаввот Иаир || Хаввот Иаир || Селения Иаировы (а) ||селения Иаира ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хавила || Хавила || Хавила || [страна] окружность ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хавила (Библия) || Хавила || Хавила || [имя] окружность ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хавор || Хабор || Хавор || [приток] связанный, союзный ||
|-
| Аврана || Хавран || Аврана (Авранитида) || [область] страна ям, пещер ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хаврий ||   || Хаврий (Хаврин) ||дружественный, союзный ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хагаба || Хагаба || Хагаба (Хагава) (Аграва) ||саранча ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" |  || Хагаб || Хагав ||стрекоза ||
|-
| Аггей (пророк) || Хаггай || Аггей ||праздничный ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хагги (Библия) || Хагги || Хагги ||праздник, праздничный ||
|-
| Аггифа || Хаггит || Аггифа ||торжествующая ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хаггия ||   || Хаггия ||праздник Иеговы ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хадад (Библия) || Хадад || Хадад ||острый ||
|-
| Есфирь ||  || Хадасса (Гадасса) ||мирт  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хадаша ||   || Хадаша || [город] новый ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хадиасеи ||   || Хадиасеи (Аммидеи) || ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хадид (город) || Хадид || Хадид ||[город] острый конец ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хадлай ||   || Хадлай ||слабый, вялый ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хадрах || Хадрах || Хадрах || [область и город] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хадре-Теман || Хадре-Теман («горницы юга») || «тайники юга» ||   || () «сотворил Ас, Кесиль и Хима и тайники юга»
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хазаия ||   || Хазаия ||Бог есть видящий ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хазва ||   || Хазва ||лжец ||
|-
| Азаил || Хазаел || Азаил || [царь дамасский] видение Божие ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хазиил (Библия) || Хазаел || Хазиил (Азаил) ||видение Божие ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хазо || Хазо (слав. Азава) || Хазо ||видение ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хакуфа ||  || Хакуфа (Ахива) ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Халак (гора) ||   || Халак || гладкий, обнаженный ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Халамак ||   || Халамак || [город] укрепленное место ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Халах (Библия) ||  Халах || Халах || [ассирийская провинция] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Халван ||   || Халван ||древесный клей, смола ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Халдейские маги ||   || Халдейские маги (Волхвы) ||  ||
|-
| Вавилония, Халдеи || Халдеи || Халдея (Халдеи) (Вавилония) || ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Халев ||   || Халев ||горячий, храбрый ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Халев-Ефрафа ||  || Халев-Ефрафа || плодородие, изобилие ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хали ||   || Хали ||украшение ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Халцедон ||   || Халкидон || [камень] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Халкол ||   || Халкол ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Халколиван ||   || Халколиван || [металл] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Халне ||   || Халне || [город] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Халон (Библия) ||   || Халон || пещерный [город] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Халфиев ||   || Халфиев ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Халхул || Халхул || Халхул ||пещеристый [город] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хам || Хам || Хам ||тёмный, загорелый, смуглый ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хамаахадская земля ||   || Хамаахадская земля || ||
|-
| Емаф || Хамат || Хамаф (Емаф) || [столица Ханаана] крепость, твердыня ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хамат-Цоба || Хамат-Цоба || Емаф-Сувы || [небольшое государство в Сирии] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хаммаф (город) || Хаммат, город || Хамаф (город) || [город колена Неффалимова] горячие источники||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хаммаф (Библия) || Хаммат, имя || Хамаф (имя) || ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хамафеи ||  || Хамафеи (Хинафеи) ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хамитяне ||  || Хамитяне ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хаммон (Библия) || Хаммон || Хаммон || ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хаммуил || Хаммуел || Хаммуил ||Бог-солнце; жар, пламя Божие || () «Сыновья Мишмы: Хаммуил…»
|-
| Еммор Сихемов, Эммор || Хамор, царь Сихема || Эммор, князь сихемский, чей сын обесчестил Дину || осёл || () «купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто монет»
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хамос || Хамос || Хамос(Хамоса народ) ||огонь, пламя (поклонники) || () «Горе тебе, Моав! погиб ты, народ Хамоса!»
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хамоф-Дор ||   || Хамоф-Дор || [город колена Неффалимова] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хамул || Хамул || Хамул ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хамуталь || Хамуталь || Хамуталь (Амиталь) ||свежесть, прохлада жизни ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ханаан || Ханаан || Ханаан, Хананейский, Хананеи ||покорная, подвластная, униженная земля ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ханаан (сын Хама) || Ханаан || Ханаан ||покорная, подвластная, униженная земля ||
|-
| Анамеил (сын Саллума) || Ханамеил ((Ханамел) ||  (Анамеил) || || () «вот Анамеил, сын Саллума, дяди твоего, идет к тебе сказать: „купи себе поле мое, которое в Анафофе“»
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ханан || Ханан || Ханан ||благий, милосердый, милостивый ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хананеянка ||   || Хананеянка (Сирофиникиянка) ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ханани || Ханани || Ханани (Хананий) ||милостивый, благий, добрый ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ханания || Ханания || Ханания ||милость, благость Божия, или Бог благ, милосерд ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хананэл || Хананель || Хананэл || [башня] Бог есть благ ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хане (Библия) || Канне || Хане || [город или область] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ханес ||   || Ханес || [город Среднего Египта] ||
|-
| Анна Пророчица || Ханна || Анна || милостивая||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ханнафон || Ханнатон || Ханнафон || [город колена Завулонова] благодатный, благоприятный ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ханниил ||   || Ханниил ||благость Божия ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" |  ||   || Ханох ||учитель, наставник ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Ханун || Ханун (2) || Ханун ||милостивый || () «Ворота Долины чинил Ханун и жители Заноаха»
|-
| Аннон || Ханун (1), сын и преемник аммонитского царя Нахаша || Аннон, сын царя Нааса || дарованный|| () «Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Аннон»
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хануней ||   || Хануней ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хараафалан ||  || Хараафалан ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Харада (Библия) ||   || Харада ||страх, ужас ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Харак ||   || Харак || [моавитский город] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Харран || Харан || Харан (Харран) ||дорога; степь, место, сожжённое солнцем ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Харашим ||   || Харашим ||художники, плотники ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Харбона || Харбона || Харбона || [евнух] погонщик ослов, ослиный ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Харгаия ||   || Харгаия ||защитник, охранитель ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хареа ||   || Хареа (Харша) ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хареф || Хареф || Хареф ||угу ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Харим || Харим || Харим ||тупоносый ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хариф ||   || Хариф ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Харифиянин ||   || Харифиянин ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Харми || Карми (1)|| Харми (а)||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хармий (отец Ахана) ||  Карми (2) || Хармий (Харми) (б) ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хармий (сын Мелхиила) ||  Карми (2) || Хармий (Хармин) ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Харнефер ||  || Харнефер ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Харод || Харод || Харод || [источник и местность] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хародитянин ||   || Хародитянин ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Харошеф-Гоим || Харошет Га-Гоиим || Харошеф-Гоим || [город] искусство, художество ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Харумаф || Харумаф || Харумаф ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Харуц ||   || Харуц ||острый, внимательный ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хархас || Хархас || Хархас ||блеск, сияние ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хархур ||   || Хархур ||воспаление, жар ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Харша (Библия) ||   || Харша ||земледелец, ремесленник ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Харшив ||   || Харшив || [Кирпичные, или Горшечниковые, ворота] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хасадия ||   || Хасадия ||благость, благоволение ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хасева ||   || Хасева ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хасидеи || Хасидеи || Асидеи ||благочестивые || () «Первые из сынов Израилевых были Асидеи»
|-
| Кислев || Кислев || Хаслев (Кислев) || [календарный месяц] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хасра ||   || Хасра ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хасуфа || Хасуфа || Хасуфа ||нагота, обнажение ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хасфон, Хасфор ||   || Хасфон (Хасфор) || [город Галаатиды ] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хафаф || Хатат || Хафаф || страх, ужас ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хатита ||   || Хатита ||копание, исследование ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хатифа ||   || Хатифа ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хаттил ||   || Хаттил ||шаткий, колеблющийся ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хаттуш (Библия) || Хаттуш || Хаттуш ||боец, борец ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хафараим || Хафараим || Хафараим || [город колена Иссахарова] два источника, двойной источник ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хафарсалама ||  || Хафарсалама || [селение ] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хафаф ||   || Хафаф ||страх, ужас ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хафенафа ||   || Хафенафа || [стена Иерусалима] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хахмоний ||   || Хахмоний ||  ||
|-
| Гацар-Аддар || Хацар-Аддар (село Арад) || Гацар-Аддар (б) || [город] селение красоты||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хацар-Гадда || Хацар-Гадда || Хацар-Гадда || поле / двор / село Гадда ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хацар-Мавеф || Хацармавет || Хацар-Мавеф ||село или страна смерти ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хацар-Суса || Хацар-Суса || Хацар-Суса ||поле, или двор, коня или конский двор ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хацар-Тихон ||   || Хацар-Тихон ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хацар-Шуал || Хацар-Шуал || Хацар-Шуал || [город] поле лисиц, или шакалов ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хацацон-Фамор || Хацецон-Тамар || Хацацон-Фамор ||ряд пальм, лес пальмовый ||
|-
| Гацар-Енан || Хацар-Энан (двор Энан) ||  || [город]||() «границу восточную проведите себе от Гацар-Енана к Шефаму»
|-
| Асироф || Хацерот || Асироф || [стоянка израильтян в пустыне] селения ||
|-
| Ен-Гацор || Хацор —1) город на севере Палестины || Ен-Гацор || ЕЭБЕ: селение, состоящее из дворов; БЭАН: источник селения || () «Города укрепленные: … Кедес, Едрея и Ен-Гацор…»
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хецрон || Хацор (Хецрон) —3) город в Негебе || Гацор (а)|| ЕЭБЕ: селение, состоящее из дворов; БЭАН: огороженное место, селение || () «удел колена сынов Иудиных… Гацор-Хадафа, Кириаф, Хецрон, иначе Гацор»
|-
| Гацор || Хацор (4) город в области Вениамина || Гацор (б) || ЕЭБЕ: селение, состоящее из дворов; БЭАН: огороженное место, селение || () «Сыновья Вениаминовы… в … Гацоре, Раме, Гиффаиме»
|-
| Гацор-Хадафа || Хацор-Хадатта (Хацор-Хадафа; Новый Хацор) || Гацор-Хадафа || новый Гацор ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хаци (Библия) ||   || Хаци ||покой, отдых, место покоя ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хашавия || Хашабия || Хашавия ||Бог есть ценитель, судия ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хашавна || Хашабна (Хашавна) || Хашавна ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хашавния || Хашабнея || Хашавния ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хашбадданна || Хашбаданна || Хашбадданна ||мудрый судия ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хашмона || Хашмона || Хашмона ||[стоянка израильтян] тучность, плодородие земли ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хашува || Хашуба || Хашува ||дружество, товарищество ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хашум || Хашум || Хашум ||знаменитый, богатый ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хашшув || Хашшуб || Хашшув ||товарищ, разумный ||
|-
|}

 Хе~ 
{| class="standard sortable"
|-
!Википедия || ЕЭБЕ || БЭАН || class="unsortable"|Смысл имени согласно БЭАН и ЕЭБЕ || class="unsortable"|
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хевер || Хебер || Хевер ||союз, общество ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хеврон (Библия) || Хеброн || Хеврон ||связь, соединение ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хеврон || Хеброн || Хеврон ||[город] связь, соединение ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хезив ||   || Хезив ||[город] лживый ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хезион || Хезион || Хезион ||явление, видение ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" |  || Хезир || Хезир ||кабан, вепрь ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хел || || Хел ||[город] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хела (Библия) ||   || Хела ||слабость, бессилие, слабая ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хелал ||   || Хелал ||исполнение, совершение ||
|-
| Елам (город) || Хелам || Елам ||[город] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хелбон || Хелбон || Хелбон ||[город] жирный, плодоносный ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хелва (город) || Хелба || Хелва ||[город] тук, жир, тучная, плодородная страна ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хелдай || Хелдай || Хелдай ||[город] живущий, долговечный ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хелев || Хелеб || Хелев ||тук ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хелед ||   || Хелед (Хелев) ||тук ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хелек || Хелек || Хелек ||часть, жребий ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хелем || Хелем (Хелдай) || Хелем (Хелдай) ||крепкий, сильный ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хелеф || Хелеф || Хелеф ||[город] перемена, смешение ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хелефеи || Керети, Керетиты || Хелефеи || [оруженосцы и телохранители] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хелец || Хелец || Хелец ||чресла, крепость ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хелкаф || Хелкат || Хелкаф ||[город] часть земли, удел ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хелкаф-Хаццурим ||   || Хелкаф-Хаццурим ||поле скал; поле мечей / сильных мужей ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хелкия || Хилкия || Хелкия ||наследие Божие ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хеллеон ||   || Хеллеон, Хеллеонская земля ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хелув ||  || Хелув ||клетка, западня ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хелувай ||   || Хелувай ||смелый, отважный, храбрый ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хемдан || Хемдан || Хемдан || [хоритский клан] приятный, любезный ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хен (Библия) || Хен || Хен ||милость, благосклонность ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хенаана ||   || Хенаана ||низменная земля ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хенадад || Хенадад || Хенадад ||благоволение, благость ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хенания ||   || Хенания ||подпора, покровитель ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Херан ||  || Херан ||союз, товарищество ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Херей (Библия) ||   || Херей ||  ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Херес (Библия) || Херес || Херес ||солнце ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Херет || Херет || Херет ||лес ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Херец || Хелец (2) || Херец; Хелец (б) || чресла, крепость ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хереш || Хереш || Хереш ||искусство, художество ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хермон || Хермон || Ермон ||выдавшаяся вершина горы ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Херуб-Аддан-Иммер ||   || Херуб-Аддан-Иммер ||ага ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Херувимы || Херувим || Херувим || [мн. ч. от Херув] ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хет, сын Ханаана ||   || Хет ||страх, ужас ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хетлон || Хетлон || Хетлон ||скрытное, уединенное место, убежище ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хетты || Хиттиты (слав. Хеттеи, Хеттеане, Еффеи) || Хеттеи || [ханаанский народ]||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хеттура || Кетура || Хеттура ||благоухание ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хефер || Хефер || Хефер ||ров, яма, колодезь ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" |  || Хефци-Ба, жена царя Хизкии и мать царя Менаше || Хефциба, жена Езекии и мать Манассии || моя радость в ней; в нём моё благоволение || 
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хецрай ||   || Хецрай ||кармелитянин ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хецрон (город) || Хецрон, город || Хецрон ||[город] окружённый, ограждённый ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хецрон || Хецрон, имя || Хецрон ||окружённый, ограждённый ||
|-
| Есевон (город) || Хешбон || Есевон || [город] изобретение ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хешван || Хешван (мархешван; Бул) || Бул || [календарный месяц] поток, плод, произрастание; дождливый месяц||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Хешмон || Хешмон || Хешмон ||[город] плодородие, тучность земли ||
|-
|}

 Хи~ 

 Хо~ 

 Ху~ 

 См. также 
Библейские имена собственные, начинающиеся с:A | Б | В | Г | Д |  Е | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч и Ш | Э | Ю | Я'''

 Примечания 

 Ссылки 
 Солярский, П. Ф.'' Опыт библейского словаря собственных имен / [Соч.] прот. П. Солярского. — СПб. : типолитогр. Цедербаума и Гольденблюма, 1879. — 664 с.

Список библейских имён